Antonino Piscitello (1926-1978) – politico italiano
Clelia Piscitello (1958) – attrice italiana
Rino Piscitello (1960) – politico italiano, figlio di Antonino